Серж Ньюадзи (; 17 сентября 1991, Агу, Того) — французско-тоголезский футболист, нападающий казахстанского клуба «Ратчабури» и сборной Того.

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2011 году в составе клуба «Ницца».

В 2012 году стал игроком болгарского клуба «ЦСКА» София.

В 2013 году подписал контракт с клубом «Жальгирис», за который провел 66 матчей в Чемпионате Литвы.

В 2016 году играл за турецкий клуб «1461 Трабзон»

В 2017 году вернулся в «Жальгирис», в том же году на правах аренды играл за румынский клуб «Астра».

В начале 2019 года перешёл в казахстанский клуб «Тараз».

В феврале 2020 года казахстанский клуб «Каспий», вышедший в высший дивизион страны, объявил о трансфере французcко-тоголезского форварда.

Достижения 
 «Жальгирис»
 Чемпион Литвы (3): 2013, 2014, 2015
 Обладатель Кубка Литвы (4): 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2018
 «Ордабасы»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2022

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Того
Игроки ФК ЦСКА София
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «1461 Трабзон»
Игроки ФК «Астра»
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Судува»
Игроки ФК «Ордабасы»